Ребекка Эдисон «Бекс» Тейлор-Клаус (; род. 12 августа 1994, Атланта, Джорджия, США) — американская .

Тейлор-Клаус известна своей ролью девушки по имени Пуля в криминальном сериале «Убийство» (2013). Она приобрела еще большую известность благодаря своей роли в драматическом сериале о супергероях «Стрела» (2013—15), а также Лекс в комедийном сериале «Дом лжи» (2014) и в роли Одри Дженсен в сериале ужасов «Крик» (2015—16), основанном на одноименной франшизе. До 2018 года она озвучивала роль Кэти «Пидж» Холт в мультсериале Netflix «Вольтрон: Легендарный защитник».

Ранняя жизнь 
Тейлор-Клаус родилась в Атланте, штат Джорджия, в еврейской семье. Она начала играть, исполняя Шекспира в программе внешкольных занятий в третьем классе, и это стало неотъемлемой частью ее внеклассной и летней деятельности. Она выступала в импровизационной труппе своей средней школы. Работая с друзьями, Бекс также организовала актерскую труппу для выпускников средней школы для обучения молодых актеров. В дополнение к драме, Тейлор-Клаус была опытной спортсменкой: она была кэтчером в университетской команде по софтболу. Будучи первокурсницей также играла на 3-й базе. У нее есть два родных брата; Сид Тейлор-Клаус и Джош Тейлор-Клаус. В середине 2012 года Тейлор-Клаус переехала в Лос-Анджелес, чтобы продолжить актерскую карьеру. Пока она была в Лос-Анджелесе, Бекс посещала Bridges Academy.

Карьера

2012—2014: начало карьеры и прорыв 
Тейлор-Клаус начала играть в пьесах Шекспира еще в третьем классе. Тем не менее, ее первой профессиональной актерской ролью стала роль бездомной лесбиянки-подростка Буллет в третьем сезоне криминального сериала AMC «Убийство», который вышел в эфир в 2013 году. Звездная роль лесбиянки с изменчивой половой принадлежностью быстро завоевала любовь зрителей и стала культовой. Описывая Буллет Бекс Тейлор-Клаус сказала: «Быть актером — значит хотеть посещать темные места, от которых люди так стараются держаться подальше». С 2013 по 2015 год Тейлор-Клаус играла постоянную роль в драматическом сериале о супергероях CW «Стрела».

2015 — настоящее время: дальнейший успех 
Тейлор-Клаус добилась дальнейших успехов благодаря своей главной роли — Одри Дженсен, бисексуалки-подростка, помогающей своим друзьям расследовать серию убийств загадочного незнакомца в маске, в первых двух сезонах сериала ужасов MTV «Крик». Она появлялась в сериале с 2015 по 2016 год.

Получив известность благодаря своим ролям в телесериалах «Убийство» и «Стрела», она сыграла несколько небольших ролей в многочисленных телевизионных сериалах, включая «Хор» и «„Я — зомби“». В 2016 году Бекс начала озвучивать главную роль Кэти «Пидж» Холт в культовом мультсериале Netflix Voltron: Legendary Defender.

Тейлор-Клаус сыграла главную роль Тейлор в фильме ужасов Слэшер Hell Fest (2018). Она также снялась в роли Ханны Перес в музыкальном комедийном фильме «Пышка», который является экранизацией бестселлера романа для взрослых «Нью-Йорк Таймс» Джули Мерфи. Фильм, который снимается вместе с Дженнифер Энистон, режиссер Энн Флетчер. Тейлор-Клаус сыграет Виолетту Пайч в фильме ужасов Марио Сорренти «Развоплощение».

Личная жизнь 
Тейлор-Клаус сыграла несколько ролей до окончания средней школы. У нее есть собака по кличке Буллет, названная в честь ее первой героини в сериале «Убийство».

Бекс — открытая лесбиянка. В ноябре 2016 года Тейлор-Клаус написала в Твиттере: «Привет, меня зовут Бекс, и да, слухи верны, я лесбиянка».

Тейлор-Клаус был диагностирован синдром дефицита внимания и гиперактивности. В начальной школе занималась несколькими видами спорта, включая бейсбол, который, по ее словам, помогал контролировать себя.

В 2018 году она признала себя небинарным трансгендером . В 2020 году Бекс  женилась на женщине.  В 2021 Бекс произвел мастектомию (удаление груди).

Фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

Люди с небинарными гендерными идентичностями
Трансгендерные и транссексуальные актёры и актрисы